Hove kan avse:

Personer

 Chenjerai Hove (1956–2015), zimbabwesk författare
 Ivo van Hove (född 1958), belgisk teaterregissör
 Marijtje van Hove(1747–1768), nederländsk kriminell
 Ove Hove (1914–1993), dansk arkitekt och politiker, socialdemokrat

Geografi

Belgien 

 Hove, Belgien, kommun i Flandern, Provincie Antwerpen,

Färöarna 

 Hov, Färöarna, ort, Suðuroyar sýsla, 
 Hovs kommun, Suðuroyar sýsla,

Storbritannien 

 Hove, England, Brighton and Hove, 
 Borough of Hove

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Färöarnaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Efternamn
Efternamnsförgreningssidor